India
Fatehabad – città dell'Haryana
Fatehabad – città dell'Uttar Pradesh